Ommatidiotus är ett släkte av insekter. Ommatidiotus ingår i familjen Caliscelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Halvvingar
Ommatidiotus